El Torneig d'Estrasburg 2022, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany a les sèries de la WTA 250 de la WTA. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de maig de 2022 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2022
WTA Tour 2022